Merckx ist der Familienname folgender Personen:

Axel Merckx (* 1972), belgischer Radrennfahrer, Sohn von Eddy Merckx
Eddy Merckx (* 1945), belgischer Radrennfahrer
Eddy Merckx (Karambolagespieler) (* 1968), belgischer Karambolagebillardspieler
 Kris Merckx (* 1944), belgischer Politiker (PVDA), Arzt und Redakteur

Siehe auch:
 Merx